No Sleep – singolo dei Jebediah del 2004
 No Sleep – singolo di Wiz Khalifa del 2011
 No Sleep – singolo di Janet Jackson del 2015
 No Sleep – singolo di Martin Garrix del 2019
 No Sleep Records – etichetta discografica statunitense